Dessauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dessauer (1849–1916), österreichischer Bankier und Schriftsteller
 Alois Dessauer (auch Aron Baruch Dessauer; 1763–1850), deutscher Bankier, Handelsmann und Fabrikant
 Friedrich Dessauer (1881–1963), deutscher Physiker, Radiologe, Unternehmer, Wissenschaftsphilosoph, Publizist und Politiker (Zentrum)
 Friedrich Dessauer (Politiker) (1881–1954), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Gabriel Dessauer (* 1955), deutscher Kantor, Organist und Hochschullehrer
 Georg Dessauer (auch Georg von Dessauer) (1795–1870), deutscher Jurist
 Guido Dessauer (1915–2012), deutscher Unternehmer und Kunstmäzen
 Hans Dessauer (1905–1993), deutsch-amerikanischer Ingenieur
 Hans Dessauer sen. (1869–1926), deutscher Industrieller und Politiker
 Josef Dessauer (1798–1876), österreichischer Komponist
 Leopold Dessauer, eigentlicher Name von Ludwig Dessoir (1810–1874), polnisch-deutscher Schauspieler
 Maria Dessauer (1920–2021), deutsche Verlagslektorin und literarische Übersetzerin
 Marie Dessauer-Meinhardt (1901–1986), deutsch-britische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Max Dessauer, eigentlicher Name von Max Dessoir (1867–1947), deutscher Philosoph und Psychologe

 Rudolf Dessauer, eigentlicher Name von Rudolf Dessoir (1799–1833), deutscher Schauspieler
 Siegfried Dessauer (1874–1956), deutscher Schauspieler, Aufnahmeleiter, Filmregisseur und Drehbuchautor

Dessauer ist der Beiname folgender Personen:
 Leopold I. (Anhalt-Dessau) (Der Alte Dessauer; 1676–1747), deutscher Heerführer und Militärreformer

Dessauer steht für:
 Dessauer Marsch, Militärmarsch
 Der Dessauer, Personenkraftwagen der Motoren-Werke Dessau
 Der Dessauer (Segelflugzeug), Segelflugzeug des Flugtechnischen Vereins Dessau

Siehe auch:
 Villa Dessauer in Bamberg, Bayern
 Dessoir
 Dessau (Begriffsklärung)